Hawryliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Hawryliwka (Isjum)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, Siedlungsgemeinde Borowa, siehe Hawryliwka (Isjum, Borowa)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Nowa Wodolaha, siehe Hawryliwka (Nowa Wodolaha)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Hawryliwka (Tschuhujiw)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw, siehe Hawryliwka (Beryslaw)
 Dorf in der Oblast Chmelynzkyj, Rajon Teofipol, siehe Hawryliwka (Teofipol)
 Dorf in der Oblast Chmelynzkyj, Rajon Isjaslaw, siehe Hawryliwka (Isjaslaw)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pokrowske, siehe Hawryliwka (Pokrowske)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna, siehe Hawryliwka (Nadwirna)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wyschhorod, siehe Hawryliwka (Wyschhorod)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Hawryliwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bobrowyzja, siehe Hawryliwka (Bobrowyzja)

Außerdem ist Hawryliwka der Name eines Stadtviertels in Lemberg, siehe Hawryliwka (Lwiw).